Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bill Behrens e Matt Lucena che hanno battuto in finale Jeff Belloli e Jack Waite 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Bill Behrens /  Matt Lucena (Campioni)
 Jeff Belloli /  Jack Waite (finale)

<li> Diego Nargiso /  Stefano Pescosolido (semifinali)
<li> Robert Devens /  Ian Williams (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1995